Климат Санкт-Петербурга умеренный, переходный от континентального к морскому. Для данного региона характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, зимой — западные и юго-западные.

Петербургские метеостанции располагают данными с 1722 года. Самая высокая температура, отмеченная в Санкт-Петербурге — +37,1 °C, а самая низкая — −41 °C.

Общая характеристика 
Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла.

Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. Суммарный приток солнечной радиации здесь в 1,5 раза меньше, чем на юге Украины, и вдвое меньше, чем в Средней Азии. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 75 солнечных дней. Поэтому на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Санкт-Петербурге меняется от 5 часов 51 минуты в зимнее солнцестояние до 18 часов 50 минут в летнее солнцестояние. В городе наблюдаются так называемые «белые ночи», наступающие 25-26 мая, когда солнце опускается за горизонт не более чем на 9°, и вечерние сумерки практически сливаются с утренними. Заканчиваются белые ночи 16-17 июля. В общей сложности продолжительность белых ночей более 50 дней. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе от  в декабре до  в июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 21 %, а прямой солнечной радиации на 60 %. Среднегодовая суммарная радиация . Число часов солнечного сияния — 1628 в год.

По продолжительным наблюдениям для Петербурга характерен эффект "теплового острова", при котором температура в городе выше, чем на прилегающих территориях.

Атмосферная циркуляция 
С запада и юго-запада, со стороны Атлантического океана, где располагаются Азорский антициклон и Исландский минимум давления, на территорию региона поступает влажный морской воздух, оказывающий смягчающее влияние на климат. Для города характерно тёплое, дождливое лето и относительно мягкая зима. С севера и северо-востока, из полярной области высокого давления, в регион поступают холодные и сухие арктические воздушные массы, формирующиеся надо льдами Северного Ледовитого океана. Оказывает влияние на климат региона и область высокого давления в Центральной Азии. Из этих районов — с востока и юго-востока — в регион приходит континентальный воздух, приносящий сухую и ясную погоду.

Наибольшее влияние на климат региона оказывают воздушные массы, поступающие с Атлантики. В среднем за год ветры западных, северо-западных и юго-западных направлений составляют почти 46 % (осенью — около 50%) всех ветров, ветры северных и восточных направлений — 28 %, а южных и юго-восточных — 26 %. Следствием смены и взаимодействия воздушных масс разных направлений является типичная для города многолетняя изменчивость погоды и её неустойчивость в течение года.

Заметное влияние на климат Санкт-Петербурга (как и любого крупного города) оказывают городские условия, создающие особый микроклимат. Пыль, дым, сажа и другие примеси в воздухе в дневное время уменьшают солнечную радиацию, а в ночное время задерживают земное излучение, замедляя охлаждение земной поверхности. Летом каменные здания и покрытие дорог сильно нагреваются и накапливают тепло, а ночью отдают его атмосфере; зимой воздух получает дополнительное тепло от отопления зданий. Летом в центре Санкт-Петербурга температура днём бывает выше на 2-3 градуса, чем в пригородах, а относительная влажность на 15-20 % ниже; зимой разница температур может достигать 10-12 градусов, а влажности — до 40 %. Самая тёплая часть города — Невский проспект. Ветер в городе слабее, чем в окрестностях на открытых местах (в среднем на ).

Температура воздуха 
Средняя за год температура воздуха в Санкт-Петербурге по данным наблюдений за 1991—2020 годы составляет +6,3 °C. Самая низкая среднегодовая температура воздуха  — +0,9 °C была зафиксирована в 1809 году, а самая высокая — +8,2 °C в 2020 году. Самый холодный месяц в городе — февраль со средней температурой −5,0 °C, в январе −4,8 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +19,1 °C. Сравнительно небольшая амплитуда среднесуточных температур февраля и июля (24,1 °C) характеризует умеренность петербургского климата. Самая высокая температура, отмеченная в Санкт-Петербурге за весь период наблюдений, — +37,1 °C (7 августа 2010 года), а самая низкая — −41 °C (в 1758 и 1767 годах).

Первый день со средней положительной температурой приходится на начало апреля, а первый день со средней температурой ниже нуля — на середину ноября. Средняя продолжительность всего периода с положительной среднесуточной температурой составляет 230 дней, а с температурой выше +5 °C — 165 дней.

Температура воды

Температура почвы

Осадки, относительная влажность воздуха и облачность 

Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге — около 662 мм. Но количество выпадающих осадков примерно на  превышает испарение влаги, что обуславливает повышенное увлажнение. Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60-70 %, а зимой — 80-96 %. Большая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь, максимум их приходится на август, а минимум — на март. В течение года среднее количество дней с осадками — около 200 (от 13 дней в апреле до 22 дней в декабре), в среднем число часов с осадками за год — 1300. Самым дождливым было лето 1928 года, когда выпало 451 мм осадков (при норме 256 мм). Самым засушливым летом было лето 1858 года, когда в Санкт-Петербурге выпало 98 мм осадков. В ΧΧ веке самые дождливые дни в Санкт-Петербурге были в августе 1935 и 1947 годов. В августе 1935 года за один день в городе выпало от 65 до 90 мм осадков. Многие улицы были покрыты слоем воды в , общий объём выпавшего дождя составил около . 8 августа 1947 года в городе выпало 76 мм осадков, что превысило дневную норму осадков в 25-30 раз.

Первый снег выпадает обычно в начале ноября и сохраняется до середины апреля. Устойчивый снежный покров лежит от 110 до 145 дней, в среднем от начала декабря до конца марта. К концу февраля высота снежного покрова достигает максимальной величины около . В условиях высокой влажности характерна и значительная облачность. В среднем за год в Санкт-Петербурге бывает лишь 30 безоблачных дней. Самая высокая облачность зимой (свыше 80 %), наименьшая — летом (около 50 %). Наблюдаются туманы, особенно осенью и в начале зимы; число дней с туманами в среднем за год составляет около 32.

Характеристика сезонов года

Зима 
Зима наступает в Санкт-Петербурге обычно в начале декабря; её начало совпадает с установлением снежного покрова (но бывают годы, когда снежный покров устанавливается только в середине января) и ледоставом в верховьях Невы. По средним многолетним данным, это бывает 5 декабря. В первой половине зимы погода, как правило, неустойчивая, с частыми оттепелями. Солнце стоит низко, день короткий, снежный покров небольшой. Быстро охлаждается приносимый с запада циклонами воздух, содержащийся в нём водяной пар конденсируется, что вызывает высокую облачность и туманы. В течение декабря в среднем бывает лишь 2 ясных дня. Вторая половина зимы заметно холоднее первой. Приходящий с запада воздух становится более холодным, но менее влажным. Поэтому облачность уменьшается, реже становятся туманы, меньше выпадает осадков, чаще вторгается арктический воздух, понижающий температуру.

Характер зимы в Санкт-Петербурге в значительной степени зависит от антициклонов и циклонов в Атлантике. В годы, когда область высокого давления в Атлантике расширяется, в Санкт-Петербурге усиливается поступление атлантического воздуха, благодаря чему зима бывает более тёплая. По данным многолетних наблюдений, такие зимы повторяются примерно дважды за 11 лет. Так, зимой 1924/25 года, когда средняя температура января была −0,5 °C, в течение 14 дней средняя суточная температура держалась выше 0 °C, а в один из дней достигала +5 °C. Той зимой погода была пасмурной, туманной, с сильными ветрами, частыми снегопадами и оттепелями. Одни из самых тёплых зим в Петербурге за всю историю метеонаблюдений наблюдались в начале XXI столетия. В период погодных аномалий конца 2006 — начала 2007 годов были установлены новые абсолютные рекорды температуры. Так, 6 декабря 2006 года температура воздуха поднялась до +10,9 °C, что стало абсолютным максимумом температуры не только для декабря, но и в целом за зимний период за всю историю метеорологических наблюдений. В этот же зимний период и абсолютный максимум января за всю историю наблюдений оказался побит: 10 января 2007 года температура в Санкт-Петербурге достигла +8.7 °C., а устойчивый снежный покров в ту зиму образовался только 20 января.

В то же время зимы 2009/2010 и 2010/2011 были холоднее нормы и выдались небывало снежными. Так, например, за период 21-26 декабря 2009 года в виде снега выпало 69 мм осадков, что составляет более 1,5 месячных норм. А к началу марта 2011 года снежный покров достиг 73 см, побив рекорд 1966 года (68 см). Кроме того, вторая декада февраля 2011 года со средней температурой за 10 дней −19,5 °C стала самой холодной в истории наблюдений.

В годы расширения области низкого давления в Атлантическом океане на северо-востоке, усиливается приток арктического воздуха, и в Санкт-Петербурге обычно бывает холодная зима. Это случается, по средним многолетним данным, примерно раз в 10 лет. Во время блокады Ленинграда зимой 1941/42 года средняя температура января была −18,7 °C (на 10 °C ниже обычной), а в отдельные дни температура падала до −30… −35 °C, оттепелей не было, и снежный покров достиг 60 см. Подобная холодная зима была и в 1965/66 году. Абсолютный минимум −35,9 °C был отмечен 11 января 1883 года.

Весна 
Весна в Петербурге обычно наступает в конце марта, когда дневные температуры воздуха становятся устойчиво положительными и начинает сходить снежный покров. Весна «пробуждается» медленнее, чем в соседних, более континентальных районах: сказывается влияние охлаждённых за зиму крупных водоёмов. Средняя суточная температура выше 0 °C устанавливается в начале апреля, вскоре после таяния снега; она достигает 5 °C к концу апреля и 10 °C в мае. Атмосферное давление весной наибольшее, и циклоны редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками меньше, чем в другие периоды года, 13,9 в марте (12,7-12,8 в апреле, мае), по сравнению с зимой меньше облачность (8-10 дней с ясной погодой), ниже относительная влажность воздуха (76 % в марте и 60 % в мае) и скорость ветра. Однако нередко возвращаются холода. Северо-восточные ветры приносят из арктических морей иногда длительное похолодание и ночные заморозки; они же гонят в Неву ладожский лёд. В среднем последний заморозок отмечается 5 мая, но возможен и до 28 мая, а на почве — 6 июня (1962 год). В целом, за весь календарный весенний период в Санкт-Петербурге (с 1 марта по 31 мая) температура может колебаться от ~ −25 градусов в марте до ~+30 градусов в мае (если считать в целом по годам за весь период наблюдений). Абсолютный минимум температуры воздуха весной в Санкт-Петербурге был зафиксирован 22 марта 1883 года: −29,9 °C. Абсолютный максимум был зафиксирован 19 мая 2014 года: +33 °C. При этом же в марте температуры могут превышать +10-градусную отметку: максимальный рекорд марта был зафиксирован 17 марта 2015 года: +15.3 °C. В мае же минимальная температура может достигать ~ −5 °C. Минимальный рекорд мая −6,6 °C был установлен 3 мая 1885 года.

Лето 
В начале лета прекращаются заморозки. Средняя суточная температура в июне достигает +14,8 °C, а в июле +17,8 °C. Санкт-Петербург оказывается в области пониженного давления, и к нему с запада поступает атлантический воздух. Усиливаются циклоны, при этом характер летней погоды в большой мере зависит от путей их движения. При прохождении центра циклона южнее города, Петербург попадает в тыловую часть циклона и преобладают северные ветры, приносящие холодную дождливую погоду. Когда центр циклона проходит над Баренцевым и Белым морями, Санкт-Петербург попадает в тёплый сектор циклона и преобладают южные ветры и стоит хорошая тёплая погода. Выше +25 °C температура воздуха бывает в среднем 16 дней в году, абсолютный максимум +37,1 °C наблюдался 7 августа 2010 года. Абсолютный минимум летом 0 °C наблюдался в июне 1930 года.

Во второй половине лета циклоны бывают чаще и сильнее. Такая погода преобладает в годы с сильными циклонами. В августе становится холоднее, среднесуточная температура понижается до +16 °C.

Осень 
Осень в Санкт-Петербурге начинается в конце августа, когда среднесуточная температура воздуха становится ниже +15 градусов, и жара днём становится очень редкой. Первый заморозок бывает в среднем 10 октября, самый ранний отмечен 15 сентября 1944 года. На почве заморозки наступают раньше, самый ранний — 29 августа 1973 года. В течение первой половины сентября тёплая и сухая погода; среднесуточная температура обычно превышает +10 °C, хотя ночью случаются заморозки. Со второй половины октября усиливается циклоническая деятельность, постепенно пасмурная, сырая и ветреная погода с моросящими дождями становится преобладающей; увеличивается облачность и относительная влажность (81-87 %), возрастает скорость ветра. Среднемесячная температура снижается с +10,8 °C в сентябре до +4,8 °C в октябре и до +0,5 °C в ноябре.

В конце сентября — начале (а иногда и середине) октября бывает возврат тепла: на сравнительно короткое время устанавливается солнечная, тёплая и сухая погода. Это так называемое «бабье лето». В последние дни ноября среднесуточная температура падает ниже 0 °C. Наступает конец осени. Абсолютный максимум осени +30,4 °C наблюдался 1 сентября 1992 года. Абсолютный минимум осени -22,2 °C наблюдался 25 ноября 1890 года.

Опасные гидрометеорологические явления 
Из-за большой изменчивости погоды, иногда в течение одних суток, северо-западный регион России является одним из самых сложных для прогнозирования. Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются неблагоприятными факторами, на территории Санкт-Петербурга наблюдаются практически все опасные метеорологические явления: сильные ветры, в том числе шквалы и смерчи, снегопады и метели, гололёд, туман, сильные морозы и жара, кратковременные интенсивные ливни и продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, засуха и наводнения. 9 июля 2010 года в пригороде Санкт-Петербурга Колпино во время грозы зафиксирован смерч. Налетел он внезапно, поднял припаркованный автомобиль «ВАЗ» и, перекинув его через забор автостоянки, обрушил на другие машины, при этом повредил шесть автомобилей. На улице смерч поломал деревья, частично оборвал линии электропередач.

Характерная особенность климата региона — несходство погоды разных лет. В иные годы зимой очень сильные морозы: например, зимой 1941—1942 года температура в январе была на 12° ниже средней многолетней. Случаются зимы очень тёплые, например, в 1924—1925 году, когда Нева даже не замерзала. Самое большое количество осадков, выпадавшее в Санкт-Петербурге за одни сутки, составляет 75,7 мм. Такое количество воды обрушилось на город во время ливня 8 августа 1947 года.

Часты опасные и катастрофические наводнения в результате нагона воды из Финского залива. Юго-западные и западные ветры приводят к нагону воды в Финский залив и подъёму её уровня в низовьях Невы, что вызывает наводнения. Наводнения фиксируются при подъёме воды более чем на 160 см над нулём Кронштадтского футштока или выше 150 см над ординаром у Горного университета. Наводнения с подъёмом воды до 210 см считаются опасными, до 299 см — особо опасными, свыше 300 см — катастрофическими. Вода в Неве поднимается почти ежегодно, чаще всего осенью. В истории города были катастрофические наводнения: 7 (19) ноября 1824 года произошло самое сильное в истории Санкт-Петербурга наводнение (описано А. С. Пушкиным в поэме «Медный всадник»), когда вода поднялась на 421 см над ординаром. Крупнейшие наводнения также были: 23 сентября 1924 года (уровень воды составил 369 см), 10 (21) сентября 1777 года (321 см), 15 октября 1955 года (293 см), 29 сентября 1975 года (281 см).

Также зимой представляет опасность падение с крыш снега, льда и сосулек. Жители получают травмы, в том числе и смертельные, страдают припаркованные автомобили.
По сообщению агентства Росбалт-Петербург, только за последнюю неделю января и первую неделю февраля 2010 года в городе от подобных происшествий попали в больницы 18 человек. В начале 2010 года губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко предложила срезать сосульки с крыш лазером или паром, а в начале 2011 года — привлекать к уборке улиц студентов и бомжей. В ноябре 2010 года был объявлен конкурс по уборке снега и борьбы с наледью на крышах, а в конце 2010 года был опубликован результат, по которому первое место получила компания, предложившая теплоизоляцию чердаков с помощью слоя эковаты.

Климатограмма

Изменение климата 
Петербургские метеостанции располагают данными почти за 300 лет; за такой длительный период систематических метеорологических сведений нет ни по одному из населённых пунктов России, и найдётся не очень много во всём мире.

Большинство абсолютных минимумов температуры в Петербурге по месяцам было зарегистрировано ещё в XVIII, XIX, или в начале XX века, в то время как на начало XXI столетия приходится большинство максимумов температуры. В то же время к данным, полученным с официальной метеостанции, расположенной на Петроградской стороне в настоящее время следует относиться с долей осторожности: температура в центре мегаполиса на несколько градусов выше, чем на окраинах, особенно в зимнее время . Этот эффект городского тепла отсутствовал в XIX — начале XX веках.

Гидрометеорологическая служба 

Систематические метеорологические наблюдения за погодой начались в Санкт-Петербурге по указу Петра I с 1722 года. С 1725 года метеорологические наблюдения в Петербурге стали инструментальными. Их осуществляла Академия наук, измеряя с помощью приборов атмосферное давление по барометру и температуру воздуха по термометру. Также велись наблюдения за скоростью и направлением ветра, облачностью и другими атмосферными явлениями, наводнениями и сроками замерзания и вскрытия Невы. К 1727 году в городе была создана сеть метеостанций. С 1778 года в газетах стали публиковаться сведения о погоде. С 1835 по 1862 год метеорологические наблюдения осуществлялись в Метеорологической и магнитной обсерватории, располагавшейся на Васильевском острове, на лугу возле Горного института. С 1863 по 1933 год измерения производились на метеоплощадке возле здания Главной физической обсерватории, находившейся также недалеко от Горного института. В 1933 году метеостанция с Васильевского острова была переведена на Аптекарский остров по адресу: улица Даля, дом 3. В 1970 году на месте метеостанции началось строительство Ленинградского дворца молодёжи. И её перенесли на новое место в нескольких сотнях метрах от старого, по адресу: улица Профессора Попова, дом 78, где метеостанция находится и теперь. Синоптический индекс станции — 26063. С 1883 по 1964 год велись наблюдения на метеорологической станции в Лесотехнической академии, а с 1878 по 1941 год в Павловской магнитной и метеорологической обсерватории. Вместо разрушенной в годы Великой Отечественной войны метеостанции в Павловске, в 1946 году была открыта новая метеостанция в посёлке Воейково (индекс 26002) восточнее Петербурга.

Ныне гидрометеорологические наблюдения ведутся по единой международной программе и включают измерение температуры, давления и влажности воздуха, температуры почвы, скорости и направления ветра, различных характеристик солнечной радиации, атмосферных осадков. Распределение давления, ветра, влажности и температуры на высоту до 40 км определяется с помощью радиозондирования (в 1930 году в Павловске запущен первый радиозонд). С 1968 года наблюдения производятся с помощью метеорологических радиолокаторов. Руководство наблюдениями с 1903 года осуществляет Гидрологический комитет, с 1919 года — Гидрологический институт. В 1929 году гидрологические и метеорологические службы СССР объединены и проводят единые гидрометеорологические наблюдения, на основе их данных обеспечивают население, органы власти и управления информацией о фактических и ожидаемых гидрометеорологических условиях. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует свыше 20 гидрометеорологических станций (в том числе в Петербурге и поблизости от него: на Петроградской стороне у Дворца молодёжи (26063), в Морском порту, в Кронштадте (26060), Рощине (22896), Лисьем Носу (22899), Ломоносове (26064), аэропорту «Пулково», Воейкове (26002)).

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 Архив погоды по городам СНГ (XIX и XX века) 
 Погода и климат 
 Архив метеоданных — Санкт-Петербург на сервере Погода России 
 
 
 Прогноз погоды от Гидрометцентра России 
 ГУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» 

Санкт-Петербург
География Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург